Таиров Умар Таирович родился 17 января 1950 года в городе Пенджикент. Заслуженный деятель науки и техники, доктор медицинских наук, профессор. 70 лет со дня рождения. 17 января 2020 года исполнилось 70 лет со дня рождения и 49 лет врачебной, научной, педагогической и общественной деятельности заслуженного деятеля науки и техники, главного стоматолога МЗ Республики Таджикистан.

Биография 

Таиров Умар в 1971 году окончил стоматологический факультет Одесского медицинского института им. Н.И.Пирогова и свою трудовую деятельность начал в Пенджикентской центральной районной больнице. В 1976 году поступил в клиническую ординатуру в Центральный научно-исследовательский институт стоматологии г. Москвы и по рекомендации руководства института, не завершив клиническую ординатуру в 1977 г. зачислен аспирантом вышеназванного института. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему “Хирургическое лечение больных с микрогнатией и ретрогнатией верхней челюсти и сочетанными деформациями челюстей”. После защиты диссертации работал в Таджикском Государственном Медицинском Институте им. Абуали ибн Сино, на кафедре хирургической стоматологии, одновременно выполнял общественную работу в качестве заместителя декана вновь организованного стоматологического факультета. По инициативе У. Таирова в 1983 году в ТГМИ организован курс, а затем кафедра стоматологии детского возраста, которую он возглавлял по 2006 гг.

Как организатор здравоохранения будучи назначенным в 1993 году главным стоматологом МЗ, под его руководством Республиканская стоматологическая  поликлиника реорганизована в объединение а затем после впервые организованного центра по лечению детей с врожденными пороками челюстно – лицевой области, и открытия  отделения пластической и реконструктивной хирургии лица оно переименовано в Республиканский научно – научно клинический центр стоматологии ,а затем с декабря 2010 года, в республиканский научно-клинический институт стоматологии  и челюстно-лицевой хирургии. В этом отделении стали проводить сложнейшие реконструктивные операции при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях челюстно-лицевой области, которые раннее не проводились в Республики Таджикистан.

На протяжении 21 года, по январь 2014 г. профессор Таиров Умар Таирович являлся бессменным руководителем головного учреждения республики по стоматологии и челюстно – лицевой хирургии.

Им опубликовано 2 монографии, 4 методических рекомендаций, а также ряд методических пособий по разделу челюстно-лицевой хирургии. Он автор более 200 научных работ, 17 изобретений, из них 6 выданных Госкомизобретений СССР, 15 рационализаторских предложений. Под его руководством защищены 9 кандидатских диссертаций.

Предметом его постоянного профессионального интереса являлась проблема лечения больных с врожденными и приобретенными деформациями средней зоны лицевого черепа, где им был предложен и разработан новый подход, основанный на принципе дистракционного остеогенеза. Для подтверждения своих научных концепций им 1986 по 1988 гг. были проведены фундаментальные экспериментальные исследования на собаках и кроликах в условиях Научно – исследовательского института медицинской радиологии Академии наук бывшего СССР в г. Обнинске. Исследования завершились в 1989 году с последующей защитой докторской диссертации на тему “Экспериментально – клиническое обоснование новых подходов в лечении больных с деформациями средней зоны лицевого черепа” в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии.

На основании результатов комплексных исследований (радионуклидных, микроангиографических, рентгенологических, гистологических, нейтронно – активационного анализа биопроб регенератов) доказано, что пластичная кость лицевого черепа имеет прекрасные регенеративные свойства, вопреки общепринятому в то время мнению в медицине и биологии о том, что, кости черепа не регенирируют.

Работа получила высокую оценку хирургов и морфологов и до настоящего времени является первой фундаментальной работой по изучению репаративной регенерации пластинчатой костной ткани лицевого черепа.

Результаты проведенных экспериментальных, клинических и анатомо-топографических исследований позволили разработать методики щадящих остеотомий верхней челюсти. Ряд методик операций по устранению деформаций средней зоны лицевого черепа, разработанных Т.У. Таировым, цитируется в специальных изданиях и учебниках по хирургической стоматологии и челюстно – лицевой хирургии как “метод Таирова” изданных в Российской Федерации и Украине с 1983 по 2011 гг. которые приводятся как оптимальный метод лечения недоразвития верхней челюсти.

Невзирая на загруженность лечебной, учебно-методической и общественной работой как главный стоматолог МЗ и председатель ассоциации стоматологов  РТ под его руководством проведены на высоком уровне 1,2 и 3 съезды стоматологов РТ с международным участием ведущих ученых дальнего и ближнего зарубежья сочетавшиеся с организацией специализированной стоматологической выставкой.

Таиров У.Т. неоднократно достойно представлял стоматологическую школу Республики Таджикистан и выступил с докладами на международных форумах в Тегеране (1992), Москве (1996, 1997), Ташкенте (1997), Алматы (1998,2008). Стамбуле (1999), Франкфурте на майне (2012). Также принимал участие на 1-ом Международном Конгрессе ортодонтов по эджувайз – технике в Южной – Корее (Сеул 2003).

С 2007 года является членом-корреспондентом Международной стоматологической академии, с 2003 года почетным членом ассоциации черепно – челюстно – лицевых хирургов Украины.

Труды 

 Таиров У.Т. Применение реконструктивных титановых пластин и эндопротезов при хирургическом лечении анкилозирующих поражений височно-нижнечелюстного сустава / У.Т. Таиров, З.Я. Юсупов // Здравоохранение Таджикистана. -2010. - № 4. - С. 44-48.
 Таиров, У.Т. Методика лечения больных с верхней ретрогнатией после травмы путем применения дозированной дистракции внеротовым аппаратом / У.Т. Таиров // Стоматология. 1987. - № 1. - С. 33 - 35.
 Таиров, У.Т. Применение дистракционного метода при лечении больных с аномалиями и деформациями челюстей : метод, рек. / У.Т. Таиров.- Душанбе, 1988. 20 с.
 Таиров, У.Т. Микроангиографическое исследование васкуляризации костного регенерата при остеотомии верхней челюсти / У.Т. Таиров, Т.Г. Морозов // Материалы II съезда стоматологов Закавказья. Тбилиси, 1988. - С. 71 - 74.
 Таиров, У.Т. Исследование местного каппилярного кровотока с помощью меченных микросфер альбумина при остеотомии верхней челюсти : эксперим. исслед. / У.Т. Таиров, А.Н. Деденков, В.М. Патриев // Мед. радиология. 1989. - № 3. - С. 65 - 69.
 Таиров, У.Т. Анатомо топографическое обоснование модифицированной остеотомии верхней челюсти / У.Т.Таиров, В.А. Сукачев // Стоматология. - 1989. - № 4. - С. 35 - 39.

Литература 

 Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология. М.: Мед., 2002. 736 с.
 Савичук Н.О., Савичук А.В. Микроэкология полости рта, дисбактериоз и пути его коррекции // Современная стоматология. 2008. № 2. С. 11-15.
 Семенюк В.М., Жеребцов В.В., Жеребцова О.Е. Состояние органов, тканей и сред полости рта у лиц, пользующихся длительно несъемными зубными протезами // Институт стоматологии. 2008. № 2. С. 48-49.
 Царев В.Н., Давыдова М.М. Микробиология полости рта: учебное пособие. М.: УМО, 2006. 45 с.
 Никитин Д.А. Хирургическое лечение и реабилитация больных с дефектами, деформациями и атрофией нижней челюсти с применением инновационных технологий: автореф.... дис. канд. мед. наук / Д.А.Никитин. - М. - 2012. - 27с.
 Арсенина О.И. Ранние ортодонтические и ортопедические мероприятия в комплексном лечении пациентов с дефектами и деформациями нижней челюсти: дис....д-ра мед. наук / О.И.Арсенина. - М. - 1998. - 316 с.
 Циклин И.Л. Реконструкция дефектов челюстей с применением реваскуляризованных рёберных трансплантатов / И.Л.Циклин, Д.А.Никитин // Материалы II науч.-практ. конф. «Современные технологии в экспериментальной и клинической стоматологии». - М. - 2011. - С.133-134.
 Использование титановых имплантатов для замещения дефектов мыщелкового отростка нижней челюсти / В.С.Агапов, Т.П.Шипкова, А.О.Дробышев, О.Ф.Гусев // Актуальные вопросы стоматологии. -М. - 2003. - С. 6.
 Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / Под ред. В.М. Безрукова, Т.Г. Робустовой. - М. - 2000. - Т. 2. - 488 с.
 Рогинский В.В. Применение титановых конструкций в детской черепно-челюстно-лицевой хирургии / В.В.Рогинский [и др.] // Московский центр детской челюстно-лицевой хирургии - 10 лет: результаты, итоги, выводы. - М.: Детстомиздат. - 2002. - С. 257-270.

Примечания

Ссылки 

 Одеський національний медичний університет
 Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
 Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино

Доктора медицинских наук

Стоматологи России
Стоматологи
Таджикский государственный медицинский университет
Одесский национальный медицинский университет
Стоматологи XX века
Стоматологи XXI века
Стоматологи Казахстана